Бодмер — фамилия. 

Известные носители:

 Бодмер, Георг (1786—1864) — швейцарский механик-оружейник.
 Бодмер, Готлиб (1804—1837) — немецкий художник и литограф.
 Бодмер, Иоганн Якоб (1698—1783) — швейцарский писатель.
 Бодмер, Карл (1809—1893) — швейцарский художник.
 Бодмер, Мартин (1899—1971) — швейцарский библиофил и меценат, создатель уникальной Бодмеровской библиотеки (Cologny, кантон Женева).
 Бодмер, Матьё (род. 1981) — французский футболист, полузащитник Пари Сен-Жермен.
 Бодмер, Паскаль (род. 1991) — немецкий прыгун с трамплина.
  (род. 1936) — британский генетик.

Примечания